Järvijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Järvijärvi (sjö, lat 68,07, long 26,03), Lappland, 
 Järvijärvi (sjö, lat 67,33, long 26,30), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar